Сэр Томас Грей (; 22 июня 1477 — 10 октября 1530) — английский аристократ, 2-й маркиз Дорсет, 8-й барон Феррерс из Гроуби и 9-й барон Эстли с 1501 года, 8-й барон Харингтон и 3-й барон Бонвилл с 1529 года, рыцарь Бани, кавалер ордена Подвязки. Был сыном и наследником Томаса Грея, 1-го маркиза Дорсета (пасынка короля Эдуарда IV), и Сесилии Бонвилл, баронессы Харингтон и Бонвилл в своём праве, находился в близком родстве с королями из династии Тюдоров. Занимал видное место при дворе, имел славу турнирного бойца. Участвовал в войнах с Францией (в том числе в качестве командующего армией в Гиени в 1512 году) и Шотландией, заседал в Тайном совете. Сын сэра Томаса, Генри Грей, стал герцогом Саффолк, внучка, Джейн Грей, — «девятидневной королевой» Англии.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Томас Грей принадлежал к аристократическому роду нормандского происхождения, основатель которого обосновался в Англии во времена нормандского завоевания. Разные ветви Греев носили титул барона Грей из Уилтона, Ратина, Коднора, Хитона, Ротерфилда. Томас происходил по мужской линии от баронов Грей из Ратина. Его прадед Эдвард, младший сын 3-го барона, от матери унаследовал титул лорда Эстли, а благодаря браку получил титул лорда Феррерса из Гроуби. Сын Эдварда Джон погиб молодым в одном из сражений Войн Алой и Белой розы (1461), оставив сыновей Томаса и Ричарда. Вдова Джона Элизабет Вудвилл позже стала женой короля Англии Эдуарда IV из династии Йорков; таким образом, её сыновья от первого брака стали членами королевской семьи. Томас в 1475 году получил от отчима титул маркиза Дорсета. Ещё до этого он женился на одной из богатейших наследниц королевства — Сесилии Бонвилл, баронессе Харингтон и Бонвилл в своём праве, обладательнице обширных земель в юго-западных и северных графствах. В этом браке родились в общей сложности четырнадцать детей. Старшим из выживших сыновей (третьим из всех родившихся) стал Томас.

Ребёнок появился на свет 22 июня 1477 года. Он приходился родным племянником наследнику престола Эдуарду, так что ему было обеспечено прекрасное будущее. Однако в 1483 году Эдуард IV внезапно умер; его брат Ричард Глостерский, ставший лордом-протектором при новом короле, объявил брак покойного с Элизабет Вудвилл незаконным и на этом основании захватил престол под именем Ричарда III. Дядя Томаса, Ричард Грей, и отчим его матери Уильям Гастингс, 1-й барон Гастингс из Эшби де Ла Зуш, были казнены. Томас-старший уцелел, но в том же году поддержал мятеж герцога Бекингема, а после поражения бежал в Бретань, причём сына взял с собой (1484). На материке он присоединился к ланкастерскому претенденту на корону Генриху Тюдору. Позже он решил вернуться в Англию и признать королём Ричарда, но был арестован людьми Тюдора. Последний в 1485 году захватил корону под именем Генриха VII и женился на Елизавете Йоркской — единоутробной сестре Томаса Грея-старшего.

Теперь Греи снова были близкими родственниками королевской семьи. Они получили назад владения и титулы, конфискованные при Ричарде, но из-за непоследовательности маркиза Дорсета находились под постоянным подозрением. В 1492 году маркизу пришлось дать Генриху VII дополнительные гарантии верности: в частности, он передал своего пятнадцатилетнего сына, именовавшегося тогда лорд Харингтон, под опеку монарха. Тремя годами позже, по данным одного из источников, Томас-младший поступил в колледж Святой Магдалены в Оксфорде, где учился под руководством Томаса Уолси — впоследствии кардинала и канцлера. Достоверность этого известия под вопросом, так как Уолси начал преподавать в 1498 году, а других данных о наличии у Грея формального образования нет. Однако во взрослой жизни Грей явно был привязан к Уолси; возможно, тот действительно был его наставником.

Возвышение 
Несмотря на двусмысленность положения отца, Томас занимал видное положение при дворе и присутствовал на всех важных церемониях — в том числе при крещении королевских сыновей, своих двоюродных братьев Артура (1486) и Генриха, впоследствии короля Генриха VIII (1491), при венчании Артура с Екатериной Арагонской (1501). В 1494 году, в тот день, когда принц Генрих был провозглашён герцогом Йоркским, Грей стал рыцарем Бани. В сентябре 1501 года, после смерти отца, сэр Томас унаследовал его владения и титулы: теперь он был 2-м маркизом Дорсетом (единственным на тот момент маркизом в Англии), 8-м бароном Феррерсом из Гроуби и 9-м бароном Эстли. До конца года Грей стал кавалером ордена Подвязки.

В 1502 году маркиз исполнял обязанности судьи в Лондоне, тогда же он получил от короля манор Чартли, а в 1507 году — опеку над Уиверстонским лесом. Грей присутствовал при встрече Генриха VII с Филиппом Кастильским близ Виндзора (1506). В 1508 году сэра Томаса заподозрили в йоркистском заговоре и отправили в Тауэр, а позже перевезли в тюрьму в Кале. Современный ему хронист Эдвард Холл утверждает, что только смерть Генриха VII в апреле 1509 года спасла узника от осуждения и казни за измену. Новый король, Генрих VIII, приказал освободить узника, но тот остался в немилости: его исключили из указа об общем помиловании, с которого началось новое царствование. Позже сэр Томас всё-таки завоевал благосклонность кузена-короля. В этом ему могли помочь общая страсть к рыцарским турнирам и желание монарха укрепить связи с аристократией накануне очередной войны с Францией.

Войны и турниры 
Грей стал видным турнирным бойцом ещё при Генрихе VII, отличившись на торжествах по случаю брака принца Артура и Екатерины Арагонской (1501). При Генрихе VIII он укрепил свою славу на празднествах в честь рождения королевского первенца (1511). В последующие годы сэр Томас участвовал во всех важных турнирах, причём обычно был на стороне монарха, поскольку тот любил побеждать. Один из турниров, состоявшийся в марте 1524 года, мог иметь фатальные последствия для обоих. Маркиз, прислуживавший королю перед схваткой, подал копьё прежде, чем тот опустил забрало шлема, в результате Генрих атаковал противника с незащищённым лицом и чуть не погиб. Позже король простил Грею эту оплошность.

Благодаря своей знатности, близости к королю и славе турнирного бойца сэр Томас сыграл важную роль в ряде событий придворной жизни. Именно ему вместе с Чарльзом Брэндоном, 1-м герцогом Саффолком, Генрих VIII поручил в 1514 году сопровождать во Францию принцессу Марию, невесту Людовика XII. Король рассчитывал, что эти двое рыцарей хорошо себя покажут на турнирах, организованных по случаю свадьбы, и не ошибся. В 1516 году Грей стал лейтенантом ордена Подвязки, в 1518 году подписал договор с Францией о вечном мире и браке принцессы Марии (дочери короля) с дофином. В 1520 году на Поле золотой парчи, где Генрих VIII встретился со следующим королём Франции Франциском I, сэр Томас нёс государственный меч; годом позже в Гравелине он встретил императора Карла V, а потом сопровождал его в Англию. С какого-то момента маркиз заседал в Тайном совете, причём его оттуда исключали в 1516 (до 1520) и 1528 годах.

Дорсет нёс и военную службу, но с меньшим успехом. В 1512 году, во время войны Камбрейской лиги, он возглавил армию, которая должна была, опираясь на помощь Фердинанда Арагонского, отвоевать у французов Гиень. У Грея совсем не было военного опыта, а Фердинанд вместо того, чтобы присоединиться к союзникам, убеждал их поддержать его поход в Наварру. Пока командующие искали общее решение, у англичан возникли трудности с продовольствием, из-за жары и непривычного вина начались болезни, дисциплина пришла в упадок. Через несколько месяцев армия взбунтовалась и вернулась в Англию вместе с маркизом, который был серьёзно болен. Арагонский король возложил всю ответственность за случившееся на Грея. Генрих VIII ограничился показательным судебным процессом, организованным для испанского посла и не имевшим никаких последствий: фактически дело было замято.

В 1513 году сэр Томас участвовал в осаде Турне и в «битве шпор» при Гинегате, в 1523 году — в военных действиях на шотландской границе. Ни в одном из этих случаев ему не было доверено командование. В 1516 году ходили слухи, что Грей возглавит флот из 60 кораблей, который должен был действовать у французских берегов. В 1521 году король намеревался сделать сэра Томаса командующим армией на континенте, но Уолси отметил, что из-за высокого ранга Дорсета его жалованье и содержание обойдутся казне слишком дорого, и Генрих с этим согласился.

Доходы и должности 
Существенную часть жизни Грей провёл в своих поместьях. Земельная собственность должна была давать ему необходимый для поддержания высокого статуса доход, однако этого удалось добиться далеко не сразу, так как мать маркиза удерживала за собой и собственное наследство, и «вдовью долю» земель Греев. К тому же в 1503 году Сесилия вступила во второй брак — с Генри Стаффордом, графом Уилтширом (умер в 1523). Сэр Томас категорически не одобрял замужество матери: он боялся, что отчим присвоит наследство Греев. Его опасения, видимо, были небезосновательными, так как Сесилия передала Стаффорду в пожизненное владение поместья, приносившие годовой доход в тысячу фунтов, и пообещала оставить ему все остальные владения, если сын умрёт раньше неё. Из-за этого маркиз оспорил статус матери как единственного душеприказчика Томаса Грея-старшего. Начался ожесточённый спор, в который пришлось вмешаться королю и его совету. При посредничестве монарха было заключено соглашение, по которому Сесилия могла управлять имуществом покойного мужа до тех пор, пока не расплатится с его долгами, но не имела права распоряжаться своим приданым, пока не передаст сыну всё наследство Греев. Кроме того, теперь она была обязана завещать свои владения Томасу; при жизни же Сесилия могла передавать другим лицам владения с годовым доходом в пределах тысячи марок, но только на определённый срок. Таким образом, маркиз смог добиться ограничения личных прав матери в той их части, в которой они противоречили его правам и традиции первородства.

Даже после этой победы доходы сэра Томаса оставались достаточно скромными. Из-за этого в парламент 1509 года его вызвали всего лишь как барона Феррерса из Гроуби: по-видимому, считалось, что на этом этапе Грей слишком беден, чтобы поддерживать статус маркиза. Позже он добился дополнительных уступок от матери, его доходы выросли, и с 1511 года до конца жизни он заседал в парламенте как маркиз Дорсет. В 1520-х годах сэр Томас снова предъявил матери требования; на этот раз он хотел разделить с ней обязанности по отношению к семи оставшимся в живых братьям и сёстрам. Томас Уолси, выступивший в роли арбитра от имени короля, приказал Сесилии и Томасу внести свои вклады в приданое четырёх представительниц семьи — леди Доротеи, Марии, Елизаветы и Сесилии-младшей. Кроме того, маркизе пришлось назначить постоянные выплаты из собственных средств трём младшим сыновьям.

В 1522 году сэр Томас получил три манора из числа тех, что принадлежали герцогу Бекингему, казнённому за измену. В 1529 году умерла Сесилия, и маркиз унаследовал все её земли и титулы. Теперь он был восьмым бароном Харингтоном и третьим бароном Бонвиллом, владел более чем сотней маноров в шестнадцати графствах и получал с этих земель внушительный доход. Известно, что маркизу платила ещё и французская корона; это была регулярная пенсия, составлявшая тысячу фунтов в год. Когда Франциск I уменьшил выплаты, Грей обратился к Уолси, тоже получавшему французские деньги, с просьбой заступиться за него и помочь вернуть потерянное. Вероятно, большую материальную выгоду сэру Томасу приносили победы на турнирах: например, в 1501 году призом для него стала роза Тюдоров из бриллиантов и рубинов.

Грей извлекал доходы из ряда должностей. Так, в 1523 году он был назначен смотрителем королевских лесов к югу от Трента, в 1528 году — констеблем замка Уорик, в 1529 — констеблем замка Кенилуэрт. Маркиз состоял в комиссиях мира в пяти графствах. При этом он должен был содержать многочисленную свиту и конкурировать с другими землевладельческими семействами. Наиболее ожесточённой была распря с Гастингсами в Лестершире, достигшая кульминации в 1516 году. Барон Гастингс и его тесть, сэр Ричард Сашеверелл, появились тогда при дворе с большой свитой, а сэр Томас в ответ увеличил свою. Это было нарушением закона, так что обоих лордов вызвали в Звёздную палату для объяснений. Соперничество продолжалось и позже, выливаясь иногда в ожесточённые стычки; из-за этого в 1522 году королю пришлось запретить ношение в Лестере одежды с эмблемами двух семей. Спустя два года драка между поваром Дорсета и слугой Гастингса переросла в целое побоище с участием сотен человек. Тогда Уолси заставил маркиза и барона внести залог по тысяче фунтов каждый и отправил Грея в Уэльс, на почётную должность лорда-магистра совета принцессы Марии.

Последние годы 
С 1517 года здоровье маркиза, по-видимому, оставляло желать лучшего из-за перенесённой потницы. Тем не менее сэр Томас продолжал занимать ряд ответственных постов и заседать в парламенте. В 1528 году он оказался на время в немилости из-за неуважительного обращения к французскому послу. В 1529 году маркиз выступил как один из свидетелей против королевы Екатерины Арагонской в деле о разводе: в числе прочих он утверждал, что её брак с принцем Артуром был консуммирован, а значит, брак с королём не мог считаться законным. В 1530 году, в последние месяцы жизни, Грей в числе других лордов подписал письмо папе Клименту VII с просьбой скорее рассмотреть просьбу Генриха VIII о расторжении брака; тогда же он скрепил своей подписью и приговор Томасу Уолси, продемонстрировав таким образом свою лояльность короне.

Томас Грей умер 10 октября 1530 года в возрасте 53 лет. Его похоронили, согласно завещанию, в приходской церкви замка Эстли в Уорикшире. В 1608 году гробницу открыли, и тело было найдено хорошо сохранившимся.

Личная жизнь 
Источники описывают Томаса Грея как человека умного и храброго, говорившего по-солдатски прямо и коротко. Несмотря на наличие у него определённых способностей, маркиз был обязан своим положением исключительно родительскому наследству и близости к королю.

Сэр Томас был женат дважды: на Элеоноре Сент-Джон, дочери Оливера Сент-Джона и Элизабет Скруп (внучке Маргарет Бошан из Блетсо и соответственно двоюродной сестре Генриха VII), и на Маргарет Уоттон, дочери сэра Роберта Уоттона и Энн Белкнап и вдове Уильяма Медли. Вторая жена родила ему четырёх сыновей и четырёх дочерей. Это были:

 Энн (умерла в 1548), жена сэра Генри Уиллоуби;
 Леонард;
 Мэри;
 Элизабет (1510—1564), жена Томаса Одли, 1-го барона Одли из Уолдена, и Джорджа Нортона (её дочь Маргарет Одли стала женой 4-го герцога Норфолка);
 Кэтрин (1512—1542), жена Генри Фицалана, 19-го графа Арундела;
 Генри (1517—1554), 3-й маркиз Дорсет, 1-й герцог Саффолк с 1551 года; женился на племяннице Генриха VIII Фрэнсис Брэндон и попытался сделать королевой свою дочь от этого брака Джейн, но потерпел поражение и был казнён;
 Джон (1523—1569).
 Томас Грей (1526—1554), казнён за участие в восстании Уайатта.

В источниках упоминается ещё одна дочь маркиза — Маргарет, жена Ричарда Уэйка.

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Греи
Бароны Бонвилл
Бароны Харингтон
Бароны Эстли
Бароны Феррерс из Гроуби
Маркизы Дорсет
Бароны Англии XVI века
Маркизы Англии XVI века
Рыцари Бани
Участники встречи на Поле золотой парчи
Участники англо-французских войн XVI века